La Brea steht für:
 La Brea (Trinidad und Tobago), Ort auf Trinidad
 La Brea Pitch Lake, See mit Asphaltvorkommen auf Trinidad
 Distrikt La Brea, Provinz Talara, Peru
 La Brea Avenue, Straße in Los Angeles
 La Brea Tar Pits, Fossilienlagerstätte mit Museum in Los Angeles
 La Brea (Fernsehserie), US-amerikanische Dramaserie

Siehe auch:
 Brea (Begriffsklärung)
 Labrea